Suegos puede referirse a:
 Suegos (Pol), parroquia del municipio de Pol, provincia de Lugo, Galicia. 
 Suegos (Vicedo), parroquia del municipio de Vicedo, provincia de Lugo, Galicia.